Рамонал има више значења:

 Рамонал (Кампече), насеље у савезној држави Кампече у Мексику
 Рамонал (Канделарија), насеље у савезној држави Кампече у Мексику
 Рамонал (Фелипе Кариљо Пуерто), насеље у савезној држави Кинтана Ро у Мексику
 Рамонал (Отон П. Бланко), насеље у савезној држави Кинтана Ро у Мексику
 Рамонал (Солидаридад), насеље у савезној држави Кинтана Ро у Мексику
 Рамонал (Ваљадолид), насеље у савезној држави Јукатан у Мексику